Аголлі  — албанське прізвище. Відомі носії:
 Ансі Аголлі — албанський футболіст
 Дрітеро Аголлі — албанський письменник